Lötzen bezeichnet:

 Kreis Lötzen, Kreis und späterer Landkreis in Ostpreußen
 Lötzen, heute polnische Stadt im historischen Ostpreußen, siehe Giżycko
 Landgemeinde Lötzen, Landgemeinde in Ostpreußen, siehe Gmina Giżycko
 Waldgut Lötzen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, siehe Knieja Łuczańska, Siedlung im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch
 Seutter von Loetzen